Ortheziolamameti är ett släkte av insekter. Ortheziolamameti ingår i familjen vaxsköldlöss. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Vaxsköldlöss
Ortheziolamameti